Кинтанилья-де-Онесимо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 55,20 км². Население — 1140 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида